La Serie C1 2000-2001 è stata la ventitreesima edizione del terzo livello del campionato italiano di calcio, disputato tra il 3 settembre 2000 e il 13 maggio 2001 e concluso con la promozione del , del , del  e del .

Stagione

Calendario e orari di gioco 

La stagione della Serie C1 comincia il 3 settembre 2000 e si chiude il 17 giugno 2001, con la finale di ritorno dei play-off. Previste tre soste: il 12 novembre, il 31 dicembre e il 1º aprile. La 16ª e la 30ª giornata (rispettivamente il 23 dicembre e il 14 aprile) si giocheranno di sabato. Le semifinali d'andata dei play-off e dei play-out sono in programma il 27 maggio, quelle di ritorno il 3 giugno. Le finali dei play-off (andata e ritorno: è la prima volta) il 10 e 17 di giugno. Questi gli orari di inizio delle partite: dal 3 settembre alle 16:00, dal 1º ottobre alle 15:30, dal 29 ottobre alle 14:30, dall’11 febbraio alle 15:30 e dal 25 marzo alle 16:00. Le partite di play-off e play-out cominceranno alle 16:30.

Girone A
Il girone A riscopre alcune decadute del calcio italiano: il , che ritorna in B dopo 7 anni passati in C1 e rischiando addirittura la C2, e il  che non vedeva la cadetteria da 6 anni e che vinse una finale play-off soffertissima contro il .

Da evidenziare che entrambe le squadre sono state al centro della cronaca per un fatto antisportivo: durante lo scontro tra lombardi e emiliani giocato al Sinigaglia di Como il 19 novembre 2000, Massimiliano Ferrigno, giocatore del Como, dopo essere stato espulso, negli spogliatoi sferra un pugno in faccia a Francesco Bertolotti del Modena (ironia della sorte, erano compagni qualche anno prima al Brescello) e lo manda in coma. Dopo questo episodio il calciatore siciliano fu squalificato per 3 anni, sino al 31 dicembre 2003, dalla disciplinare della Serie C e in tribunale ha patteggiato una pena di 10 mesi di reclusione, con la sospensione condizionale, per lesioni gravissime.

Per quanto riguarda la lotta salvezza, cade un' sempre più in gravi difficoltà economiche, e dopo i play-out scese la favola  che, solo un anno prima, aveva perso la finale play-off per la promozione in Serie B.

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale

Legenda:
      Promosso in Serie B 2001-2002.
  Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocesso in Serie C2 2001-2002.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
Punti negli scontri diretti.
Differenza reti negli scontri diretti.
Differenza reti generale.
Reti realizzate in generale.
Sorteggio.

Note:
L'Alzano Virescit è stato poi ripescato in Serie C1 2001-2002.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Tabellone

Semifinali

Finali

Play-out

Statistiche

Squadre

Primati stagionali 
Maggior numero di vittorie: Como e Modena (22)
Minor numero di sconfitte: Modena (4)
Migliore attacco: Livorno (56 gol fatti)
Miglior difesa: Como (18 gol subiti)
Miglior differenza reti: Modena (+32)
Maggior numero di pareggi: Albinoleffe (18)
Minor numero di pareggi: Arezzo e Como (6)
Maggior numero di sconfitte: Alessandria (19)
Minor numero di vittorie: Brescello (4)
Peggiore attacco: Alessandria (25 gol fatti)
Peggior difesa: Reggiana (53 gol subiti)
Peggior differenza reti: Alessandria (-25)

Girone B

Il girone B vede la promozione di due squadre siciliane: il , dopo aver compiuto una gran fuga solitaria in testa alla classifica, mancante dalla Serie B da 4 anni, e il , che, appena nettamente promosso dalla Serie C2 alla C1 l'anno precedente, fu artefice di una clamorosa rimonta nel finale riuscendo anche a raggiungere i corregionali del Palermo e che avrebbe potuto agganciare la vetta per il salto di categoria diretto se non fosse stato per la gara contro l' all'ultima giornata, codesto già qualificato ai play-off con un quarto posto, assieme ai peloritani secondi, al  con un terzo posto e all' con un quinto posto: agli spareggi promozione i messinesi, che non vedevano la B da 9 anni, ebbero un gran cammino e, in una finale tutta siciliana, batterono i rivali catanesi, quest'ultimi insediati di fatto nella lotta promozione.

Per la situazione della lotta di qualificazione ai play-off, il , retrocesso dalla Serie B, tentò di ripetersi come due annate prima, ma non riuscì minimamente nell'impresa del 5º piazzamento finale, l'ultimo valido per la disputa degli spareggi, mancato solo per via della peggior differenza reti nei confronti dei pari di categoria dell'Ascoli, pur andando in exploit ottenendo risultati utili di prestigio contro le successive promosse Palermo e Messina.
Lo stesso fu anche per la , però per un punto, altra neopromossa dalla C2 alla C1.

In quanto alla lotta salvezza, furono tranquilli i piazzamenti di , ,  e . Deludenti invece si rivelarono i campionati di  (ultimo appena neopromosso dopo Messina e Torres) e , che evitarono i play-out per non retrocedere solo per classifica avulsa. 

Retrocedette direttamente nel baratro della C2 la , con l'ultimo posto, mancando per pochissimo e sempre per differenza reti, la sua peggiore nei confronti dell', la possibilità di giocarsi gli spareggi salvezza. A fare lei compagnia si aggiunsero le retrocesse dopo i play-out , battuta dalla , e poi proprio Atletico Catania, battuto dalla .

La Nocerina tuttavia venne successivamente ripescata al posto del Savoia, che fu escluso solamente per delle irregolarità finanziarie nell'estate successiva dopo che vi era stato un passaggio di proprietà. Infine, in un altro caso, l'Atletico Catania, neoretrocedente, non si iscrisse alla C2 per lo stesso motivo delle inadempienze economiche. Campani e siciliani ripartirono dalle categorie dilettantistiche, rispettivamente dai campionati regionali di Eccellenza Campania e di Eccellenza Sicilia.

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale

Legenda:
      Promosso in Serie B 2001-2002.
  Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocesso in Serie C2 2001-2002.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
Punti negli scontri diretti.
Differenza reti negli scontri diretti.
Differenza reti generale.
Reti realizzate in generale.
Sorteggio.

Note:
La Nocerina è stata poi ripescata in Serie C1 2001-2002.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Tabellone

Semifinali

Finali

Play-out

Statistiche

Squadre

Primati stagionali 
Maggior numero di vittorie: Palermo (18)
Minor numero di sconfitte: Avellino e Messina (5)
Migliore attacco: Torres (55 gol fatti)
Miglior difesa: Messina (26 gol subiti)
Miglior differenza reti: Avellino (+18)
Maggior numero di pareggi: Avellino, Fidelis Andria e Giulianova (15)
Minor numero di pareggi: Savoia (6)
Maggior numero di sconfitte: Atletico Catania (17)
Minor numero di vittorie: Fidelis Andria (4)
Peggiore attacco: Fidelis Andria (25 gol fatti)
Peggior difesa: Benevento (54 gol subiti)
Peggior differenza reti: Fidelis Andria (-18)

Note

Collegamenti esterni

Calcio nel 2000
Calcio nel 2001
2000